Floren bezeichnet:

 eine früher gebräuchliche Münze, siehe Gulden
 Floren (Zülpich), einen Weiler im Ortsteil Hoven (Zülpich) in Nordrhein-Westfalen

Floren ist der Familienname von:
 Josef Floren (1941–2012), deutscher Klassischer Archäologe
 Paul Floren (1550–1615), böhmischer Jesuit und protestantischer Theologe

Florén ist der Familienname folgender Personen:
 Jesper Florén (* 1990), schwedischer Fußballspieler
 Mathias Florén (* 1976), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
Flora
 Firminus Flören